Župnija Sv. Barbara je lahko:

 Župnija Sv. Barbara v Halozah - Cirkulane, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Barbara v Slovenskih goricah, Nadškofija Maribor